Тагиева — женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Тагиева, Асья Саттар кызы (1935—2011) — азербайджанский музыкант. Заслуженная артистка Азербайджана (2009).
 Тагиева, Хуру Самед кызы (1925—1988) — Герой Социалистического Труда (1978).